Jannowitz ist der Familienname folgender Personen:
  Christian August Jannowitz (1772–1839), Baumwollfabrikant und Erbauer der Jannowitzbrücke in Berlin

Jannowitz ist der Name folgender Orte:

in Deutschland
 Jannowitz (Hermsdorf), ein Ortsteil der Gemeinde Hermsdorf im Landkreis Oberspreewald-Lausitz in Brandenburg
 Jannowitz (Göda) (sorbisch: Janecy), ein Ortsteil der Gemeinde Göda in der Oberlausitz in Sachsen
in Polen
 Janowice Wielkie, deutsch Jannowitz, ein Ort in der polnischen Woiwodschaft Niederschlesien

Siehe auch:
 Janowitz
 Janovice